

Persone 
 Mathias von Neumarkt (?–1370) – monaco e vescovo tedesco
 Johannes von Neumarkt (1310 circa–1380) – politico e vescovo tedesco

Geografia

Austria 
 Neumarkt am Wallersee – città nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)
 Neumarkt an der Raab – ex comune ora frazione di Sankt Martin an der Raab, comune nel distretto di Jennersdorf (Burgenland)
 Neumarkt an der Ybbs – comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Neumarkt im Hausruckkreis – comune nel distretto di Grieskirchen (Alta Austria)
 Neumarkt im Mühlkreis – comune nel distretto di Freistadt (Alta Austria)
 Neumarkt im Tauchental – frazione di Stadtschlaining, comune nel distretto di Oberwart (Burgenland)
 Neumarkt in der Steiermark – comune nel distretto di Murau (Stiria)
 Neumarkt in Steiermark – ex comune ora frazione di Neumarkt in Steiermark, comune nel distretto di Murau (Stiria)

Germania 
 Neumarkt – ex comune ora frazione di Merseburg, città nel circondario della Saale (Sassonia-Anhalt)
 Neumarkt – piazza di Dresda
 Neumarkt im Saalkreis – ex comune ora frazione di Halle (Saale), città extracircondariale (Sassonia-Anhalt)
 Neumarkt in der Oberpfalz – città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Circondario di Neumarkt in der Oberpfalz – circondario nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera) con capoluogo Neumarkt in der Oberpfalz
 Palatinato-Neumarkt – antico Stato del Sacro Romano Impero con capitale Neumarkt in der Oberpfalz
 Neumarkt-Sankt Veit – città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

Italia 
 Neumarkt – nome tedesco di Egna, comune nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Polonia 
 Neumarkt – antico nome tedesco di Nowy Targ, città nel distretto di Nowy Targ (Piccola Polonia)
 Neumarkt in Schlesien – antico nome tedesco di Środa Śląska, comune nel distretto di Środa Śląska (Bassa Slesia)

Repubblica Ceca 
 Neumarkt – antico nome tedesco di Úterý, comune nel distretto di Plzeň-sever (Plzeň)

Romania 
 Neumarkt am Mieresch – antico nome tedesco di Târgu Mureș, comune nel distretto di Mureș (Transilvania)

Slovenia 
 Neumarktl – antico nome tedesco di Tržič, comune (Alta Carniola)